Rätt kan avse:

 Rättvisa – ett filosofiskt begrepp utan universell definition på begreppet, i sin grundläggande form, är "rättvisa" systematiserad utdelning av straff och belöning
 Rätt (juridik) – en beteckning för ett flertal juridiska begrepp
 Rättsområde – en uppdelning av juridiken i olika rättsområden
 Arbetsrätt – den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare
 Familjerätt – den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning
 Folkrätt – en juridisk disciplin och den offentliga delen av internationell rätt
 Rättsinstans – en avdelning inom systemet av ett lands domstolar
 Rättsfilosofi – inom filosofin som beteckning för olika ståndpunkter beroende på vilket område inom filosofin man talar om
 Rättighet – ett begrepp som används både inom filosofin och juridiken
 Naturrätt – ett fundamentalt begrepp inom politiska ideologier och filosofi att det existerar absoluta rättsprinciper
 Maträtt – livsmedel som kombineras